A Taça dos Campeões Europeus 1978–79 foi a vigésima quarta edição da Taça dos Campeões Europeus. O torneio foi vencida pelo campeão inglês Nottingham Forest na final contra o Malmö FF.

Fase preliminar 

|}

Primeira fase 

|}

¹ Bohemian venceu no número de gols fora de casa.

² Dynamo Dresden venceu na cobrança de pênaltis.

Esquema

Segunda fase 

|}

¹ Grasshopper venceu no número de gols fora de casa.

² Wisła Kraków venceu no número de gols fora de casa.

Quartas de final 

|}

Jogos de Ida

Jogos de Volta 

Nottingham Forest ganhou por 5–2 no agregado.
The New Saints ganhou por 2–1 no agregado.
Austria Wien ganhou por 3–2 no agregado.
Malmö FF ganhou por 5–3 no agregado.

Semifinal 

|}

Jogo de Ida

Jogo de Volta 
Nottingham Forest ganhou por 4–3 no agregado.

Malmö FF ganhou por 1–0 no agregado.

Final

Artilheiros

Ligações externas 

 

1978–79
1978 no futebol
1979 no futebol